Лі́нія (), , ) — геометричний об'єкт, геометричне місце точок, що задовільняє певне рівняння.

 1) Риска (риса), вузька смужка на якій-небудь поверхні. Межа поверхні, довжина, пряма, що з'єднує якісь дві точки, визначає напрям. Наприклад, риса на мінералі, риска на карті, візирна лінія тощо. Лінія укосу борта — умовна пряма лінія, що з'єднує на вертикальному перерізі верхню і нижню брівки кар'єру. Лінія опору по підошві уступу — горизонтальна відстань від осі вибухової свердловини 1-го ряду до нижньої брівки уступу. Інші приклади: лінія падіння, лінія профілю, лінія простягання тощо.

 2) Ряд чого-небудь у вигляді неперервного ланцюжка. Сукупність пристроїв, апаратів тощо, що розташовані в ряд і мають певне загальне виробниче призначення. Наприклад, лінія конвеєрна — два чи більш конвеєри, що послідовно сполучені у технологічних цілях, звичайно для транспортування гірничої маси. Лінія розвідницька — лінія на карті чи місцевості, по якій розташовуються розвідницькі свердловини. Інші приклади: лінія діючих вибоїв, лінія технологічна.

 3) Шлях, полотно залізничної колії, транспортного зв'язку, система телефонного зв'язку.

 4) Смуга, що визначає межу, границю чого-небудь або характерні параметри стану. Наприклад, лінія рівних швидкостей, лінія рівного напору, лінія рівного потенціалу, лінія серединна демаркаційна.

Математичне означення 
Лінія може визначатись:
 у параметричній формі;
 алгебраїчним рівняння;
 диференціальним рівнянням;
 варіаційним рівнянням;

Приклади ліній 
 Коло
 Еліпс
 Парабола
 Гіпербола
 Брахістохрона
 Лемніската

Див. також 
 Полілінія
 лінія викидна
 лінія візування
 лінія дотискна
 лінія живильна
 лінія діючих вибоїв
 лінія нагнітання
 лінія найменшого опору
 лінія очисних вибоїв
 лінія падіння
 лінія п'єзометрична
 лінія порушення
 лінія простягання
 лінія профільна
 лінія профілю
 лінія рівних швидкостей
 лінія рівного напору
 лінія рівного потенціалу
 лінія розриву
 серединна демаркаційна лінія
 лінія скиду
 технологічна лінія
 лінія течії
 лінія факельна
 лінія штуцерна
 лінія (селекція)

Література 
 

Класична геометрія
Простір